Iron City puede referirse a:
Iron City (Georgia), pueblo en el condado de Seminole, estado estadounidense de Georgia.
Iron City (Tennessee), ciudad en los condados de Lawrence y Wayne, estado estadounidense de Tennessee.